Linha do Norte — ligação ferroviária entre Lisboa e Porto
 Linha Norte do VLT de Campinas
 Linha Norte do Sistema de Trens Urbanos de Natal

Desambiguações de transporte